Olivilla puede referirse al nombre común de una de las siguientes plantas:
 Bupleurum fruticosum; o
 Phillyrea angustifolia; o
 Teucrium fruticans.